Кафка може да се отнася до:
 Виктор Кафка (1881-1955) – австрийски невролог, психолог и бактериолог
 Густав Кафка (1883-1953) – австрийски философ и психолог
 Франц Кафка (1883-1924) – немскоезичен писател, живял в Прага